Фередарий Ионийский (, ; умер в 880 или ) — святой, настоятель первого из шотландских монастырей, основанного в 563 году аббатства Айона. Дни памяти святого — 18 мая, 31 мая.
 
Святой Фередарий по происхождению был ирландцем. После кончины Келлаха II ( Cellach) он был избран настоятелем Айонским в 863 году. При нём мощи св. Колумбы (основателя) были перенесены из монастыря Айона в Ирландию из-за страха перед новыми нападениями викингов.

Примечания

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые
 Omnium Sanctorum Hiberniae
 Den hellige Feredarius av Iona (d. ~880)

Литература 
 Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Dr. John (Ellsworth) Hutchison-Hall Orthodox Saints of the British Isles: Volume II — April - June. St. Eadfrith Press. 2014, 242 p. ISBN: 9780692022450
 
Святые Ирландии
Святые Шотландии
Христианские святые IX века
Святые по алфавиту
Аббаты Ионы
Католические святые